En 1914 l’Empire russe était divisé en cent gouvernements, oblasts et okrougs.

Russie d’Europe 

Les villes de Saint-Pétersbourg, Moscou, Sébastopol, Kertch, Odessa, Nikolaïev, Rostov-sur-le-Don et Yalta, administrées par un maire, étaient directement soumises à l’autorité du ministre de l’intérieur.

En 1910, la Russie d’Europe était composée de 73 gouvernements, 6 oblasts et 2 okrougs, regroupés en 9 régions :

 Région de la Grande Russie, Великорусские губернии, 19 gouvernements :
 Gouvernement d'Arkhangelsk, Архангельская губерния - capitale : Arkhangelsk
 Gouvernement de Iaroslavl, Ярославская губерния - Iaroslavl
 Gouvernement de Kalouga, Калужская губерния - Kalouga
 Gouvernement de Kostroma, Костромская губерния - Kostroma
 Gouvernement de Koursk, Курская губерния - Koursk
 Gouvernement de Moscou, Московская губерния - Moscou
 Gouvernement de Nijni Novgorod, Нижегородская губерния - Nijni Novgorod
 Gouvernement de Novgorod, Новгородская губерния - Novgorod
 Gouvernement d'Orel, Орловская губерния - Orel
 Gouvernement de Penza, Пензенская губерния - Penza
 Gouvernement d'Olonets, Олонецкая губерния - Petrozavodsk
 Gouvernement de Pskov, Псковская губерния - Pskov
 Gouvernement de Riazan, Рязанская губерния - Riazan
 Gouvernement de Smolensk, Смоленская губерния - Smolensk
 Gouvernement de Tambov, Тамбовская губерния - Tambov
 Gouvernement de Toula, Тульская губерния - Toula
 Gouvernement de Tver, Тверская губерния - Tver
 Gouvernement de Vladimir, Владимирская губерния - Vladimir
 Gouvernement de Vologda, Вологодская губерния - Vologda
 Gouvernement de Voronej, Воронежская губерния - Voronej

 Région de la Petite Russie, Малорусские губернии, 4 gouvernements :
 Gouvernement de Kiev, Киевская губерния - Kiev
 Gouvernement de Kharkov, Харьковская губерния - Kharkov
 Gouvernement de Poltava, Полтавская губерния - Poltava
 Gouvernement de Tchernigov, Черниговская губерния - Tchernigov

 Région de la Nouvelle-Russie, Новорусские губернии, 3 gouvernements et un oblast :
 Gouvernement de Kherson, Херсонская губерния - Kherson
 Gouvernement de Iekaterinoslav, Екатеринославская губерния - Iekaterinoslav
 Gouvernement de Tauride, Таврическая губерния - Simferopol
 Oblast de l'armée du Don, Область Войска Донского - Novotcherkassk

 Le Grand-duché de Finlande (Великое княжество Финляндское) comptait 8 gouvernements, dont les noms étaient suédois (la Finlande ayant appartenu à la Suède avant d'être russe) :
 Gouvernement d'Åbo et Björneborg, Або-Бьёрнеборгская губерния - capitale : Åbo (Turku)
 Gouvernement de Wasa, Вазаская губерния - Vasa (Vaasa)
 Gouvernement de Vyborg, Выборгская губерния - Vyborg (Viipuri)
 Gouvernement de Kuopio, Куопиоская губерния - Kuopio
 Gouvernement de Nyland, Нюландская губерния - Helsingfors (Helsinki)
 Gouvernement de Sankt Michel, Санкт-Михельская губерния - Sankt Michel (Mikkeli)
 Gouvernement de Tavastehus, Тавастгусская губерния - Tavastehus (Hämeenlinna)
 Gouvernement d'Uleåborg, Улеаборгская губерния - Uleåborg (Oulu)

 Région des gouvernements de la Baltique, Остзейские губернии, 4 gouvernements :
 Gouvernement de Courlande, Курляндская губерния - Jelgava (Mitau)
 Gouvernement d'Estonie, Эстляндская губерния - Talinn (Reval)
 Gouvernement de Livonie, Лифляндская губерния - Riga
 Gouvernement de Saint-Pétersbourg, Санкт-Петербургская губерния - Saint-Pétersbourg
 Région de la Russie occidentale (Западнорусские губернии), 9 gouvernements :
 Gouvernement de Bessarabie, Бессарабская губерния - Chișinău (Kichinev)
 Gouvernement de Grodno, Гродненская губерния - Hrodna (Grodno)
 Gouvernement de Kowno, Ковенская губерния - Kaunas (Kowno)
 Gouvernement de Minsk, Минская губерния - Minsk
 Gouvernement de Moguilev, Могилёвская губерния - Moguilev
 Gouvernement de Podolie, Подольская губерния - Kamenets-Podolski
 Gouvernement de Wilna, Виленская губерния - Vilnius (Wilna, Vilno)
 Gouvernement de Vitebsk, Витебская губерния - Vitebsk
 Gouvernement de Volhynie, Волынская губерния - Jitomir

 Appelé Région de la Vistule (Привислинские губернии) à partir du règne d’Alexandre III, le royaume russe de Pologne (Царство Польское) ou gouvernement général de Varsovie (Варшавское генерал-губернаторство) comptait 10 gouvernements :
 Gouvernement de Chełm, Холмская губерния - Chełm (Chelmno)
 Gouvernement de Kalisz, Калишская губерния - Kalisz
 Gouvernement de Kielce, Келецкая губерния - Kielce
 Gouvernement de Łomża, Ломжинская губерния - Łomża
 Gouvernement de Lublin, Люблинская губерния - Lublin
 Gouvernement de Piotrków, Петроковская губерния - Piotrków
 Gouvernement de Płock, Плоцкая губерния - Płock
 Gouvernement de Radom, Радомская губерния - Radom
 Gouvernement de Suwałki, Сувалкская губерния - Suwałki
 Gouvernement de Varsovie, Варшавская губерния - capitale : Varsovie
 Région de la Russie orientale, Восточнорусские губернии, 9 gouvernements :
 Gouvernement d'Astrakhan, Астраханская губерния - Astrakhan
 Gouvernement de Kazan, Казанская губерния - Kazan
 Gouvernement d'Orenbourg, Оренбургская губерния - Orenbourg
 Gouvernement d'Oufa, Уфимская губерния - Oufa
 Gouvernement de Perm, Пермская губерния - Perm
 Gouvernement de Samara, Самарская губерния - Samara
 Gouvernement de Saratov, Саратовская губерния - Saratov
 Gouvernement de Simbirsk, Симбирская губерния - Simbirsk
 Gouvernement de Viatka, Вятская губерния - Viatka.

 La région du Caucase (Кавказские губернии и области), à cheval sur l'Europe et l'Asie des géographes, regroupait 14 entités administratives (7 gouvernements, 5 oblasts et 2 okrougs) :
 Gouvernement de Bakou, Бакинская губерния - capitale : Bakou
 Oblast de Batoum, Батумская область - Batoum
 Oblast du Daghestan, Дагестанская область - Temir-Khan-Choura
 Gouvernement d'Elisavetpol, Елизаветпольская губерния - Elisavetpol
 Gouvernement d'Erevan, Эриванская губерния - Erevan
 Oblast de Kars, Карсская область - Kars
 Oblast du Kouban, Кубанская область - Iekaterinodar
 Gouvernement de Koutaïssi, Кутаисская губерния - Koutaïssi
 Gouvernement de la mer Noire, Черноморская губерния - Novorossiisk
 Okroug de Soukhoum, Сухумский округ - Soukhoum
 Gouvernement de Stavropol, Ставропольская губерния - Stavropol
 Oblast du Terek, Терская область - Vladikavkaz
 Gouvernement de Tiflis, Тифлисская губерния - Tiflis
 Okroug de Zakataly, Закатальский округ - Zakataly.

Les oblasts du Kouban et du Terek ainsi que les gouvernements de Stavropol et de la mer Noire formaient la « Ciscaucasie » (Прикавказские губернии) les autres entités la « Transcaucasie » (Закавказские губернии) comprenant le Daghestan, pourtant situé au nord du Caucase).

Russie d’Asie 
En 1910, la Russie d’Asie était composée de 4 gouvernements et 15 oblasts, regroupés en 2 régions et 4 gouvernements-généraux :

 L’Asie centrale (Туркестанские областии), 9 oblasts :
 Oblast d'Akmolinsk, Акмолинская область - capitale : Omsk
 Oblast de Ferghana, Ферганская область - Kokand
 Oblast d'Ouralsk, Уральская область - Ouralsk
 Oblast de Samarcande, Самаркандская область - Samarcande
 Oblast de Semipalatinsk, Семипалатинская область - Semipalatinsk
 Oblast de Semiretchie, Семиреченская область - Verniy
 Oblast du Syr-Daria, Сырдарьинская область - Tachkent
 Oblast de Tourgaï, Тургайская область - Orenbourg
 Oblast de Transcaspienne, Закаспийская область - Achkhabad

Les oblasts de Transcaspienne, Samarcande, Semiretchie, Syr-Daria et Ferghana formaient ensemble le gouvernement-général du Turkestan, ceux d’Akmolinsk et Semipalatinsk celui « de la steppe ».

 La Sibérie (Сибирские губернии и областии) comptait 4 gouvernements et 6 oblasts :
 Oblast de l'Amour, Амурская область - capitale : Blagovechtchensk
 Oblast de Iakoutsk, Якутская область - Iakoutsk
 Gouvernement du Ienisseï, Енисейская губерния - Krasnoïarsk
 Gouvernement d'Irkoutsk, Иркутская губерния - Irkoutsk
 Oblast du Kamtchatka, Камчатская область - Petropavlovsk-Kamtchatski
 Oblast de Primorié, Приморская область - Vladivostok
 Oblast de Sakhaline, Сахалинская область - Aleksandrovsk-Sakhalinski
 Gouvernement de Tobolsk, Тобольская губерния - Tobolsk
 Gouvernement de Tomsk, Томская губерния - Tomsk
 Oblast de Transbaïkalie, Забайкальская область - Tchita.

La région comportait deux gouvernements-généraux : celui d’Irkoutsk (gouvernements d’Irkoutsk, du Iénisseï et oblasts de Iakoutsk et Transbaïkalie) et celui de l’Amour (oblasts de l’Amour, du Kamtchatka, de Primorié et de Sakhaline).

Notes et références 

Subdivision de l'Empire russe
Administration territoriale
Politique dans l'Empire russe